Фу́га:
 Фуга — музыкальная форма.
 Фуга (в мебельном производстве) — необходимый зазор, для возможности беспрепятственного движения деталей мебели. См. раздел «Минимальная фуга» в статье «Мебельные петли».
 Фуга — редко встречающееся диссоциативное расстройство.
 Фуга — вариант эпилептического амбулаторного автоматизма.

Топонимы 
 Фуга — один из филиппинских островов.

Персоналии 
 Фуга, Мукерем — албанский политик.
 Фуга, Тани — самоанский регбист.
 Фуга, Фердинандо (1699—1782) — итальянский архитектор эпохи позднего барокко родом из Флоренции.

Кинематограф 
 Фуга (фильм, 1937) — аргентинский фильм 1937 года.
 Фуга (фильм, 1944) — мексиканский фильм 1944 года.
 Фуга (фильм, 1964) — итальянский фильм 1946 года.
 Фуга — одно из прокатных названий американского фильма 1975 года Ночные ходы.
 Фуга (фильм, 2006) — аргентино-чилийский фильм 2006 года.
 Фуга (фильм, 2001) — аргентинский фильм 2001 года.
 Фуга (фильм, 2018) — польский фильм 2018 года.

Живопись 
 Фуга (La Fugue) — название альбома комиксов Паскаля Бланше, 2006.

Музыка 
 Фуга (La Fuga) — испанская рок-группа

Бизнес 
 Fuga AG — швейцарская компания

См. также 
 Nissan Fuga — автомобиль
 Fouga — французская авиастроительная компания.
 Фугу — блюдо из рыбы рода такифугу.